Chin-ch’eng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jincheng (prefekturhuvudort), Shanxi,

Taiwan 

 Jincheng, Kinmen, provinshuvudstad, Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Taiwanförgreningar